Csehország
 Plaveč, település a Znojmói járásban
 Szlovákia
 Plaveč, Palocsa, település az Eperjesi kerület Ólublói járásában